Avtocesta A5 (hrv.: Autocesta A5) je autocesta u Sloveniji. Vodi od Čvora Dragučova kod Maribora preko Murske Sobote do Pince na granici s Mađarskom. Njezina međunarodna oznaka, koja apostrofira njezinu važnost, je E653.

Čvorovi, izlazi i odmorišta

Vanjske poveznice 
 Tijek autoceste A5 na motorways-exits.com
 Web stranica DARS-a (slovenski/engleski)

Autoceste u Sloveniji